Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2013 werd van 16 tot en met 24 maart 2013 gehouden in de Letse hoofdstad Riga. Het lukte Zwitserland niet de titel te verdedigen. Het waren de Schotse dames die wereldkampioen werden.

Overzicht 
Het was de 35ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en het eerste dat in Letland werd georganiseerd. Naast gastland Letland, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerde ook de top zeven van het voorbije Europees kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Aangezien enkel Canada en de Verenigde Staten zich inschreven, mochten zij zonder kwalificatietoernooi automatisch aantreden op het wereldkampioenschap.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 24 maart tussen Schotland en Zweden. Schotland was in het vierde end het enige land dat een end kon stelen van de tegenpartij. Dit leverde de Schotten hun tweede wereldtitel op: eindstand 6-5. Canada won de strijd om de derde plaats van de Verenigde Staten.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 21 maart 2013, 18:30 uur

Donderdag 21 maart 2013, 18:30 uur

Donderdag 21 maart 2013, 18:30 uur

Donderdag 21 maart 2013, 18:30 uur

Tiebreak

Halve finale 
Vrijdag 22 maart 2013, 09:00 uur

Finale 
Vrijdag 22 maart 2013, 14:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 23 maart 2013, 19:00 uur

Derde plaats 
Zondag 24 maart 2013, 09:00 uur

Finale 
Zondag 24 maart 2013, 14:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Riga 2013

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2013
Curling
Sportevenement in Riga